Seznam polkov z zaporedno številko 40.

Seznam 
 Pehotni
 40. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 40. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 40. pehotni polk (Wehrmacht)
 40. strelski polk (ZSSR)
 40. lovski polk (Wehrmacht)
 40. strelski polk (Wehrmacht)
 40. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 40. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 40. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 40. oklepni polk (ZDA)
 40. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 40. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 40. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 40. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 40. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi